Åländsk vänster (ÅV) var ett politiskt parti på Åland. Partiet ställde upp i valet till Ålands lagting 1979 och 1983 och fick 2,1 respektive 2,3 procent av rösterna, vilket dock inte räckte till något mandat.

Historiska politiska partier på Åland
Socialistiska partier i Europa